Chryseis () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Chryseis, die Tochter des Priesters Chryses
 Chryseis (Tochter des Thespios)
 Chryseis (Tochter des Okeanos), eine Okeanide

in der Astronomie:
 (202) Chryseïs, ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels